

Astronomia 
 100604 Lundy – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Lundy – isola al largo delle coste occidentali della Gran Bretagna
 Lundy – città fantasma nella Contea di Mono, in California

Persone 
 Brigette Lundy-Paine – attrice statunitense
 Dick Lundy – animatore e regista statunitense